Hommel ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südöstlich von Pitiscus und südwestlich von Vlacq.
Der Kraterrand ist stark erodiert und von Nebenkratern mehrfach überlagert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Theologen, Mathematiker und Astronom Johannes Hommel offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Hommel auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)